

Sigle 
 New Found Glory – gruppo musicale statunitense

Codici 
 NFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nefteyugansk (нефтеюганск) (Russia)